Victims of the Future () — четвёртый студийный альбом ирландского гитариста и певца Гэри Мура, выпущенный в 1983 году.

Альбом, законченный к декабрю 1983 года, оказался ещё тяжелее, чем его предшественник. В дополнение к агрессивным хард-рок-пьесам, таким как «Murder в The Skies» или мрачную «the Law of the Jungle», он также включает в себя одну из самых известных баллад гитариста с «Empty Rooms». «Shapes of Things» — это кавер-версия от The Yardbirds. В качестве названия альбома первоначально говорилось «The Law of the Jungle», но поскольку «Victims of the Future» считали значительно лучшей песней, Мур в конечном итоге назвал альбом именно по этой песне.

Это был первый альбом Мура с участием бывшего гитариста и клавишника UFO Нила Картера. Он также был последним, в записи которого которого принял участие барабанщик Иэн Пейс, ушедший в воссозданный Deep Purple в 1984 году.

Продолжая путь Мура в жанре хард-рока, «Victims of the Future» представляет собой сборник откровенных рок-н-ролльных гимнов (таких как «Teenage Idol» и «Hold On To Love»), скорбную любовную балладу («Empty Rooms», которая позже была перезаписана Муром для его альбома 1985 года Run for Cover), кавер-версию песни The Yardbirds «Shapes of Things» и две более мрачные песни с социально-политическими комментариями: «Victims of the Future» и «Murder in the Skies», последняя из которых является протестом против того, что советский самолёт сбил пассажирский Boeing 747 над Сахалином.

Альбом был выпущен в Северной Америке с другой обложкой и изменённым содержанием. Гитарное соло-вступление к «Murder in the Skies» было удалено, а «Devil in Her Heart» был добвлен. «All I Want», не вошедший н пластинку пластинки, был включён в качестве бонус-трека в кассетную версию.

Позже Мур отверг «Victims of the Future» как «всего лишь одну из моих слабых попыток создать тяжёлый рок».

Список композиций

Британское издание

Американское издание

Издание на CD

Синглы 
 Hold On To Love (January, 1984)
 Shapes Of Things (March, 1984)
 Teenage Idol (1984)
 Empty Rooms (August, 1984)

Участники записи 
 Гэри Мур — guitar, vocals
 Ian Paice — drums
 Neil Carter — keyboards, vocals
 Bass — Neil Murray, Mo Foster, Bob Daisley
 Bobby (Prime Time) Chouinard — additional drums

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы 1983 года
1983